Tra le sue opere la Storia di Mondovì (1920) e alcune poesie come l'Ode dedicata al Corsaglia e una raccolta dal titolo Pie Rime. Fu anche un pregevole traduttore delle poesie latine del cardinale Giovanni Bona.

La sua opera maggiore è senz'altro il volume Notizie storiche sulla comunità di San Michele Mondovì e sui Marchesi Di Ceva Signori del Luogo (1936).
Sono da ricordare, inoltre, le Memorie della virtù di Cecilia Magliano, gentildonna monregalese del seicento (1924) e il breve studio Del Cardinale Giovanni Bona (1937).

Morì a San Michele nel 1944. Il comune di San Michele Mondovì ha intitolato al suo nome una via cittadina.

Note